C’est dans sa troisième édition (en 1740) du Dictionnaire de l’Académie française que la graphie bâtard apparaît.

L’Académie écrivait auparavant bastard ou plus exactement baſtard (avec un s long) ou baﬅard (avec ligature de s long et t). L’Académie française ne disposant d’aucune autorité en matière de noms propres, le nom de famille Bastard a souvent continué à être écrit ainsi.

L’anglais a conservé la forme bastard.

Patronyme 

 Edgar Le Bastard (1836-1891), homme politique français ;
 Georges Bastard « d’Andeville » (1881-1939), tabletier français ;
 Georges Bastard (1851-1914), écrivain français ;
 Joël Bastard, (1955-), poète français ;
 René Bastard (1900-1975), dessinateur et scénariste français de bandes dessinées ;
 Ebbo Bastard (1912-1949), joueur de rugby à XV de l’équipe d’Afrique du Sud ;
 Gérald Bastard (1950-) physicien français connu pour son travail sur l'hétérojonction ;
 Ol' Dirty Bastard (1968-2004) rappeur américain ;
 Denis de Bastard, officier de la Marine royale française des  ;
 Famille de Bastard (Gascogne), famille de la noblesse française
 Famille Bastard de Péré de Crisnay, famille bourgeoise originaire du Poitou

Toponyme 

 Rue Le Bastard, voie de Rennes.

Musique

Groupe 

 Bästard, groupe de rock français noise ;

Album 

 Bästard, album de Yann Tiersen et Bästard sorti en 1998 ;

 , album du groupe  sorti le  ;
 , premier album studio de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Ian Hunter présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Autres 

 Bastard!!, manga de Kazushi Hagiwara ;
 The Bastard, roman de John Jakes (1974) ;
 Bastard, typographie inspirée de l’écriture gothique (bâtarde), créée par Jonathan Barnbrook en 1990 ;
 Prix Paul Bastard, course hippique de trot monté à Paris.
 Bastard, un film d'horreur américain sorti en 2015.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
Homonymie de titre